Konrad 2 kan henvise til:

 Konrad 2. (Tysk-romerske rige) − også Konrad den Ældre (tysk: Konrad der Ältere) (ca. 990–4. juni 1039). Tysk konge fra 1024, konge af Italien fra 1026, Tysk-romersk kejser fra 1027 og konge af Burgund fra 1033.
 Konrad 2. af Württemberg − greve af Württemberg fra 1110 til sin død i 1143.